HTC est un sigle qui peut désigner :
 HTC (où HTC signifie High Tech Computer), un fabricant taïwanais de smartphones ;
 Hydrothermal carbonization (en français, carbonisation hydrothermale), un procédé physicochimique de conversion de composés organiques en charbon structuré.